Темпо центар (раније: -{Tempo Cash and Carry}-) је српски ланац хипермаркета, некада део Делта холдинга.

Темпо је основан 2003. године, са седиштем у Београду. Први Темпо хипермаркет је имао 10,000 м2 и отворен је у Београду 2004, у делу града познатом као Вилине воде. Касније су основани и Темпо центри у Новом Саду, Нишу, Чачку, Ужицу, Краљеву и још два Темпо центра у Београду.

У Крагујевцу је Темпо центар у оквиру Делта парка као новог концепта ритејл паркова.

Као мањи продајни формат отворени су и нови Темпо експрес (-{Tempo express}-) у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу, Суботици, Панчеву, Пожаревцу, Ћуприји, Лозници, Крушевцу и Врњачкој Бањи.

Темпо центри раде 24 сата дневно, 7 дана у недељи, осим на државне празнике.

Темпо центри постоје и у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Бугарској.

Од 2015. године, реновирањем објекта на Ади, Темпо центар уводи нови концепт за формат и мења лого у складу са променом власничке структуре.

Спољашње везе
 Званични сајт за Србију
 Званични сајт за Бугарску
 Званични сајт за Босну и Херцеговину

Предузећа из Београда
Supermarketi u Srbiji
Српски брендови